21-й Чемпионат Узбекистана по футболу среди женщин — 2015 среди женских клубов высшей лиги.

Участники

Итоговая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 
 
 

Женский футбол в Узбекистане